Edward Fitzgerald (1529–1590) brit politikus
Lord Edward FitzGerald (1763–1798) ír forradalmár
Edward Fitzgerald (1770?–1807) ír forradalmár
Edward FitzGerald, Leinster 7. hercege (1892–1976) brit nemes
Edward Fitzgerald, a Lord Mayor of Cork pozíciót töltötte be 1901-ben és 1902-ben
Edward Fitzgerald, angol ügyvéd
Edward FitzGerald (1809–1883) angol író és költő
Edward Fitzgerald, amerikai tanácsadó, Claude Pepper szenátor volt tanácsadója
Edward Fitzgerald (1891–1966) olimpiai ezüstérmes amerikai jégkorongozó
Edward Fitzgerald Beale (1822–1893) amerikai tengerésztiszt
Edward FitzGerald (1871–1931) az Aconcagua csúcsát először megmászó csoport vezetője
Edward Fitzgerald, amerikai politikus
Edward Aloysius Fitzgerald (1893–1972) püspök
Edward Mary Fitzgerald (1833–1907) püspök
Ed Fitz Gerald (1924) amerikai baseballjátékos
Edward E. Fitzgerald (1919–2001) sportújságíró
Edward Fitzgerald (1820–1896) ausztrál sörfőző
Edward Fitzgerald (1968) amerikai politikus